Энергети́ческая дипломатия в трактовке МИД РФ является одним из приоритетных направлений деятельности министерства .

Речь идёт об инструменте проведения внешней политики и методе регулирования международных отношений в энергетической сфере :
Сегодня этот род дипломатии — существенное направление внешнеполитической деятельности, способствующее созданию условий для нормальных межгосударственных отношений в энергетической сфере.

Происхождение термина 
С 70-х годов прошлого века торговля углеводородами позиционируется как составная «энергетической безопасности» :
Отсюда легкость, с которой в ход идут термины «энергетический империализм», «энергетическое НАТО», и важность рода деятельности, называемого «энергетической дипломатией»

К моменту развала биполярной системы мира (начало 90-х годов XX века) большинство государств были де-факто вовлечены в торговлю ресурсами и кооперацию производства энергии :
Соответствующие связи оказались в центре внимания международной дипломатии, а энергетический фактор стал активно использоваться для усиления международного влияния ведущих держав и достижения иных геополитических целей. Возник даже термин «энергетическая дипломатия».

О возникновении термина рассказал дипломат Станислав Жизнин   :

Энергетическая дипломатия России 

Самая известная книга на эту тематику – труд Станислава Жизнина — «Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика».
Представляя его концептуальную работу, которую в прессе называют «библией энергодипломатии»  Михаил Леонтьев, заметил :

«Независимая газета» отмечала:
В книге проанализированы основные процессы в мировой и российской энергетике, дана оценка позиций России на международных энергетических рынках. Раскрываются геополитические и экономические основы формирования российской энергетической дипломатии, а также практические аспекты отношений России с ведущими субъектами мировой энергетической политики на глобальном, региональном и страновом уровнях.

Энергетическая дипломатия США 
По мнению специалистов, «внешняя энергетическая политика занимает одно из центральных мест в системе внешнеполитических действий США на мировой арене, что объективно несёт с собой новые виды осложнений во взаимоотношениях с Россией (в районе Кавказа и Средней Азии)» :
Повышение роли внешней энергетической политики связано с тем, что США являются крупнейшим потребителем энергетических ресурсов, а после распада СССР — и крупнейшим их производителем.

См. также 
 Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика

Примечания

Ссылки 
 Рецензия на книгу С.Жизнина «Энергетическая дипломатия России» в журнале «Компания»
 В условиях однополярного мира эффективное развитие единой газотранспортной системы приобретает особое значение, рассуждают Станислав Жизнин и «Независимая газета»
 Энергодипломатия сегодня. Изношенность фондов предопределяет интерес к энергосбережению
 Интервью в «Московской правде» от 18 июня 2010 года
  Интервью на Russia Today
  Интервью С.Жизнина
  Энергетические аспекты экономической дипломатии Российской Федерации Проблемы и перспективы балтийского направления

Дипломатия